Lucrèce est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités 
 Lucrèce (Lucretia) est une romaine du  dont le viol entraine la chute de la Monarchie et l'avènement de la République.
 Lucrèce (Lucretius) est l'auteur du De rerum natura ().
 Lucrèce Borgia est une femme de la Renaissance italienne.

Saintes chrétiennes 
 Lucrèce de Cordoue.
 Lucrèce de Mérida.

Art 
 Lucrèce (1540), tableau de Parmigianino
 Lucrèce (1620-1650), série de quatre tableaux d'Artemisia Gentileschi
 Lucrèce, deuxième de la série de quatre tableaux réalisés sur ce thème par Artemisia Gentileschi entre 1630 et 1635.

Fictions 
 Lucrèce est une tragédie de Nicolas Filleul (1566).
 Lucrèce est un court métrage de Louis Feuillade de 1908.
 Lucrèce est un film français de Léo Joannon sorti en 1943.
 Lucrèce est un personnage de la bande dessinée Magenta.
 Lucrèce est un tableau de Paul Véronèse.

Voir aussi 
 La Tragédie de Lucrèce est un tableau de Sandro Botticelli peint vers 1498
 Lucrèce Borgia est une pièce de théâtre de Victor Hugo.
 Lucrèce Borgia est un film réalisé en 1935 par Abel Gance.
 Lucrèce Borgia est un film réalisé en 1953 par Christian-Jaque.
  et 
 
 
 
 Lucrezia est un opéra d'Ottorino Respighi (1937).
 Madama Lucrezia est une des statues parlantes de Rome.
 Lucretia Borgia (Lucrèce Borgia), le surnom donné par Buffalo Bill à une de ses carabines (Springfield Model 1866).

Notes et références